Tideu, heroi mitològic grec
 Tideu de Quios, polític grec de Quios
 Tideu d'Atenes, general atenenc